Le nom Aix peut faire référence à différents toponymes et à un genre d'oiseaux. Le gentilé des localités ainsi nommées est Aixois, à l'exception d'Aix-en-Provence (France), qui admet également le gentilé Aquisextain, et Aix-sur-Cloie (Belgique), qui préfère Aichois, forme chuintée caractéristique des dialectes d'oïl septentrionaux.

L'acronyme AIX a également plusieurs significations.

Communes ou anciennes communes françaises 

 Aix, commune de la Corrèze ;
 Aix, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Gondrecourt-Aix ;
 Aix, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui intégrée à Pœuilly ;
 Aix-en-Diois, commune de la Drôme ;
 Aix-en-Ergny, commune du Pas-de-Calais ;
 Aix-en-Issart, commune du Pas-de-Calais ;
 Aix-en-Othe, commune de l'Aube ;
 Aix-en-Pévèle, commune française du Nord ;
 Aix-en-Provence, commune des Bouches-du-Rhône (gentilé: Aixois ou Aquisextains) ;
 Aix-la-Fayette, commune du Puy-de-Dôme ;
 Aix-les-Bains, commune de la Savoie ;
 Aix-Noulette, commune du Pas-de-Calais ;
 Île-d'Aix, commune de la Charente-Maritime, de l'île d'Aix ;
 Laval-d'Aix, commune de la Drôme.

Autres localités 

 Aix-la-Chapelle, nom français de la ville d’Aachen (Allemagne) ;
 Aix-sur-Cloie, village de la commune belge d’Aubange (gentilé : "Aichois").

Autres toponymes 

 Aix, un affluent en rive gauche de la Loire, coulant dans le département de la Loire (France) ;
 île d'Aix, île de la côte atlantique française, rattachée au département de la Charente-Maritime ;
 mont Aix, une montagne de la chaîne des Cascades dans l'État américain de Washington.

Biologie 
 Aix, nom d'un genre d'oiseaux de la famille des Anatidae.

Acronyme AIX  
AIX peut désigner :
 AIX (où AIX signifie advanced interactive executive), un système d'exploitation Unix propriétaire, édité par IBM ;
 Allied Intent Xtended, une modification du jeu vidéo  Battlefield 2 ;
 , jusqu'en 2010, le principal Internet Exchange Point de Grèce ;
 , une exposition  sur les aménagements intérieurs d'avions de passagers qui  se tient annuellement à Hambourg.

Homophones 
 Aixe-sur-Vienne, commune française de la Haute-Vienne ; gentilé : Aixois
 Eix, commune française de la Meuse

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France